Il singolare del torneo di tennis Open de Charleroi 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Siemerink che ha battuto in finale Paradorn Srichaphan 7-62, 7-68.

Teste di serie 

 Olivier Rochus (quarti di finale)
 Christophe Rochus (secondo turno)
 Alexander Popp (primo turno)
 Raemon Sluiter (secondo turno)

 Michal Tabara (primo turno)
 Paradorn Srichaphan (finale)
 Stéphane Huet (secondo turno)
 Jan Siemerink (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Charleroi 2000